Kliefoth ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Kliefoth (* 1940), deutscher Ruderer
 Matthias Kliefoth (* 1986), deutscher Verleger
 Theodor Kliefoth (1810–1895), deutscher Theologe